Žukovka může být:
 Žukovka (město) – město v Brjanské oblasti Ruské federace
 Žukovka (přítok Moskvy) – potok v Moskevské oblasti Ruské federace